Kreis Düren, een Kreis in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Düren (stad), een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen in de Kreis Düren